Anglia è il nome latino e storico dell'Inghilterra.

 Anglia orientale, regione storica e culturale dell'Inghilterra
 Anglia, penisola tedesca in Schleswig-Holstein
 Greater Anglia, compagnia ferroviaria britannica fondata nel 2012
 Ford Anglia, nome di vari modelli di automobile prodotti dal 1940 al 1967 dalla filiale britannica della Ford